Filmpreis 2008 steht für:

 Deutscher Filmpreis 2008
 Europäischer Filmpreis 2008